Голуховский, Агенор (Старший) (1812—1875) — австрийский чиновник
 Голуховский, Агенор Мария (Младший) (1849—1921) австрийский чиновник, сын предыдущего